Coman este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Artur Coman (1881-1972), botanist și silvicultor român
 Cornel Coman (1936-1981), actor român
 Cornel Coman (fotbalist), (n. 1981), fotbalist român
 Dan Coman (n. 1975), scriitor român
 Dănuț Coman (n. 1979), fotbalist român
 Dragoș Coman (n. 1980), înotător român
 Florinel Coman (n. 1998), fotbalist român
 Gheorghe Coman (1925-2005), sculptor român
 Gheorghe Coman (deputat) (n. 1969), politician român
 Gigel Coman (n. 1978), fotbalist român 
 Ioan G. Coman (1902-1987), preot ortodox român 
 Ion Coman (n. 1926), politician comunist român
 Kingsley Coman (n. 1996), fotbalist francez
 Marian Coman (n. 1977), prozator, editor, jurnalist și scenarist de benzi desenate român
 Narcis Coman (n. 1946), fotbalist român
 Nicolae Coman (1936-2016), compozitor, profesor, poet, traducător și muzicolog român
 Simion Coman (1890-1971), general român
 Ștefan Coman, general român de informații
 Teodor Coman (1928-1996), comunist român
 Vasile Coman (1912-1992), episcop ortodox român

Vezi și 
 Comănici (nume de familie)
 Comănescu (nume de familie)

Nume de familie românești